Holliday ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Holliday (Illinois), im Fayette County
 Holliday (Missouri), im Monroe County
 Holliday (Pennsylvania), im Tioga County
 Holliday (Texas), im Archer County

Holliday ist der Familienname folgender Personen:
 Becky Holliday (* 1980), US-amerikanische Stabhochspringerin
 Charles O. Holliday (* 1948), US-amerikanischer Manager
 Cyrus K. Holliday (1826–1900), Gründer der Atchison, Topeka and Santa Fe Railway
 Doc Holliday (John Henry Holliday; um 1851–1887), US-amerikanischer Revolverheld
 Elias S. Holliday (1842–1936), US-amerikanischer Politiker
 Frederick W. M. Holliday (1828–1899), US-amerikanischer Politiker
 Jackson Holliday (* 2003), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jennifer Holliday (* 1960), US-amerikanische Musical- und R&B-Sängerin
 Judy Holliday (1921–1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Karen Holliday (* 1966), neuseeländische Radrennfahrerin
 Kene Holliday (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin
 Leonard Holliday (Diplomat) (1910–1980), britischer Diplomat
 Melanie Holliday (* 1951), US-amerikanisch-deutsche Opernsängerin
 Michael Holliday (1924–1963), britischer Popsänger
 Polly Holliday (* 1937), US-amerikanische Schauspielerin
 Robin Holliday (1932–2014), britischer Molekulargenetiker

Siehe auch:
 Halliday
 Holiday
 Holliday-Struktur